— японский фигурист, чемпион Японии среди юниоров 2007 года, серебряный призёр чемпионата четырёх континентов 2010 года, чемпион Кубка Азии 2013 года. По состоянию на август 2014 года занимает 3-е место в рейтинге Международного союза конькобежцев (ИСУ).

Карьера 
Матида родился в городе Канагава, а вырос в Хиросиме. Начал кататься в 1994 году. Его тренирует . Идеалом этого фигуриста является Дайсукэ Такахаси. После окончания в Сочи зимних Олимпийских игр, где он был на пятом месте как в командных так и личных соревнованиях, Матида выступил дома на чемпионате мира. Выступление было очень успешным и завершилось серебряной медалью. В Чикаго в 2014 году выиграл во второй раз подряд этап Гран-при. На французском этапе Гран-при в Бордо уверенно занял второе место и прошёл в финал Гран-при.В конце декабря, после окончания чемпионата Японии заявил о завершении спортивной карьеры.

Спортивные достижения

Результаты после 2010 года 

WD = снялся с соревнований

Результаты до 2010 года 

 J = юниорское соревнование

Примечания

Ссылки 

 

Фигуристы Японии
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 2014 года